NTGent, het Nederlands Theater Gent 
 Profiel natuur, techniek en gezondheid, een van de profielen te kiezen op de havo en het vwo
 Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep, een vereniging van gebruikers van TeX en verwante programmatuur
 Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde